Žižkův stůl je název více míst:
 Žižkův stůl (Lhota u Lysic), kopec (600 m n. m.) a přírodní památka na území obce Lhota u Lysic v okrese Blansko, jihozápadně od vsi
 Žižkův stůl (Rosnice), kopec (311 m n. m.) na území Rosnice, obec Všestary, asi 7 km severně od centra Hradce Králové; dle pověsti zde v roce 1423 se svým vojskem tábořil a poobědval Jan Žižka z Trocnova
 Žižkův stůl (tvrz), místní název pro zbytky po okrouhlém tvrzišti na území obce Střemošice, nedaleko osady Bílý Kůň v okrese Chrudim, asi 2 km západně od městečka Luže.

Externí odkazy